Даллас Эрл Смит (; род. 10 октября 1941, Хамиота) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972), четырёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение двух сезонов играл за команду «Эстеван Брюинз», где был заметен как результативный защитник; по итогам сезона 1959/60 заработал 45 очков, 33 из которых были за голевые передачи. По окончании сезона присоединился к «Бостон Брюинз», проведя лишь один полный сезон 1960/61, играя в дальнейшем за команды низших американских лиг и фарм-клуб команды «Оклахома-Сити Блаззерс», но при этом в сезоне 1966/67 он активно вызывался в НХЛ.

Перед стартом следующего сезона он уверенно закрепился в составе «Брюинз», составив вместе с молодым защитником Бобби Орром пару сильнейших игроков обороны, которые были лидерами по результативности и показателями НХЛ плюс/минус. За 10 следующих сезонов в составе «Брюинз» дважды в 1970 и 1972 годах был обладателем Кубка Стэнли, являясь лидером как и в обороне, так и в атакующих действиях.

По окончании сезона 1976/77 стал свободным агентом и подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором отыграл целый сезон и завершил карьеру игрока.

Играл за сборную Канады на ЧМ-1977, на котором канадцы не завоевали медалей, заняв итоговое четвёртое место.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Питтсбург Хорнетс»
Игроки «Портленд Бакарус» (1960—1974)
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ